Bar steht für:
 Bar (Lokal), Gaststätte für Getränke
 Bar (Einheit), Maß für Druck
 Bar (Maßeinheit), altes Gewichts- und Volumenmaß
 Bahār, im Raum des Indischen Ozean verwendete alte Gewichtseinheiten (um die 100–400 kg)
 Bar (Schiff), Bootstyp im Alten Ägypten
 Bar (Meistergesang), musikalische und lyrische Strophenform
 eine Textzeile im Hip-Hop, siehe Hip-Hop-Jargon
 die Bezeichnung für Rechtsanwaltskammer im englischsprachigen Raum

Bar ist der Familienname folgender Personen:
 ein Familienname, siehe Bar (Familienname) – dort auch zu Namensträgern
 eine niedersächsische Familie, siehe Bar (Adelsgeschlecht)
 Agnes von Bar (* um 1177, † 1226), Herzogin von Lothringen

Bar ist der Name folgender geographischer Objekte:

Verwaltungsgebiete:
 Arrondissement Bar-le-Duc, Département Meuse, Frankreich
 Arrondissement Bar-sur-Aube, Département Aube, Frankreich
 Rajon Bar, Ukraine
Orte:
 Bar (Corrèze), Gemeinde im Département Corrèze, Frankreich
 Bar-le-Duc, Stadt im Département Meuse, Frankreich
 Bar-lès-Buzancy, Gemeinde im Département Ardennes, Frankreich
 Bar-sur-Aube, Stadt im Département Aube, Frankreich
 Le Bar-sur-Loup, Gemeinde im Département Alpes-Maritimes, Frankreich
 Bar-sur-Seine, Stadt im Département Aube, Frankreich
 Bar (Iran), Stadt im Iran
 Bar (Montenegro), Hafenstadt in Montenegro
 Bar (Lwiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, Ukraine
 Bar (Winnyzja), Stadt in der Oblast Winnyzja, Rajon Bar, Ukraine
 Bár, Gemeinde im Komitat Baranya, Ungarn
historisch:
 Herzogtum Bar, historisches Herzogtum in Lothringen
sowie:
 Bar (Fluss), linker Nebenfluss der Maas, Frankreich
 Bar (Fluss in der Ukraine), Fluss in der Oblast Lwiw, Ukraine
 Bar Branch – mehrere Flüsse
 Bar Island – mehrere Inseln
 Bar Rock – mehrere Inseln
 Bar Lake – mehrere Seen

bar steht für:
 mit Papier-/Münzeld bezahlen, siehe Bargeld
 unbekleidet oder unverhüllt, siehe Nacktheit
 bar, in der Programmierung eine metasyntaktische Variable
 -bar, Endsilbe, die auf eine Möglichkeit hinweist
 Bairische Dialekte, nach dem SIL-Code

BAR steht als Abkürzung für:
 Bangor and Aroostook Railroad, ehemalige amerikanische Eisenbahngesellschaft
 Barbados (Länderkürzel bei Olympischen Spielen)
 Bardiani CSF, ein italienisches UCI-Radsportteam
 Landkreis Barnim, Kfz-Kennzeichen
  Kennzeichen im Bereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde
 Baruch, Buch der Bibel
 Berliner Außenring, Eisenbahnring um das ehemalige West-Berlin
 Bester verfügbarer Preis im Hotelwesen
 Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwert, arbeitsmedizinischer Vergleichswert
 British American Racing, ehemaliges Formel-1-Team (B.A.R.)
 British Archaeological Reports, archäologische Fachzeitschrift
 Browning Automatic Rifle, Maschinengewehr der US Army
 Bundesamt für äußere Restitutionen
 Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation, deutsche Verbände-Repräsentanz
 Schweizerisches Bundesarchiv, Bern

Siehe auch:

 Baar
 Bahr (Begriffsklärung)
 Barr (Begriffsklärung)
 Bars

Abkürzung